Шведські хокейні ігри 1998 — міжнародний хокейний турнір у Швеції в рамках Єврохокейтуру, проходив 21—26 квітня 1998 року у Стокгольмі.

Результати та таблиця 
 
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі

Команда усіх зірок

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  

 
Шведські хокейні ігри 
1998 у хокеї з шайбою
Квітень 1998
1998 у шведському спорті